Die Saison 2014/15 der B-Junioren-Bundesliga war die achte Spielzeit der B-Junioren-Bundesliga.

Sie wurde wie schon in den vorhergehenden sieben Spielzeiten in den Staffeln Nord/Nordost, Süd/Südwest und West ausgetragen. Am Saisonende spielten die drei Staffelsieger sowie der Vizemeister der Staffel Nord/Nordost um die deutsche B-Jugend-Meisterschaft. Das Halbfinale wurde im Hin- und Rückspiel, das Finale in einem Spiel ausgetragen. Die drei letztplatzierten Mannschaften der drei Staffeln stiegen in die untergeordneten Ligen ab.

Als amtierender deutscher Meister ging Borussia Dortmund in die Saison und konnte seinen Titel verteidigen.

Staffel Nord/Nordost 

Als Viertplatzierter der B-Jugend-Regionalliga Nord der Vorsaison nahm der Hamburger Verein WTSV Concordia teil, da vor ihm die nicht aufstiegsberechtigten zweiten Mannschaften vom Hamburger SV, Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg platziert waren. Tennis Borussia Berlin wurde Meister der Regionalliga Nordost und stieg damit direkt auf. In der Relegation um den dritten Aufstiegsplatz traten Eintracht Norderstedt (als Fünfter der Regionalliga Nord) und der 1. FC Magdeburg als Vizemeister der Staffel Nordost gegeneinander an. Die Magdeburger setzten sich durch (2:0, 5:1) und spielten somit in der Spielzeit 2014/15 in der Bundesliga.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Staffel West 

Aus den untergeordneten Ligen stiegen der FC Viktoria Köln als Vertreter der B-Jugend-Verbandsliga Mittelrhein, Fortuna Düsseldorf als Vertreter der B-Jugend-Verbandsliga Niederrhein und der SC Paderborn 07 aus der B-Jugend-Verbandsliga Westfalen in die B-Junioren-Bundesliga auf.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Staffel Süd/Südwest 

Als direkte Aufsteiger aus den untergeordneten Ligen gelangten die SpVgg Unterhaching aus der B-Jugend-Bayernliga und der SSV Ulm 1846 Fußball aus der B-Jugend-Oberliga Baden-Württemberg in die B-Junioren-Bundesliga. Die Aufstiegsaspiranten der B-Jugend-Regionalliga Südwest und der B-Jugend-Oberliga Hessen spielten in einer Relegation den zweiten Aufsteiger aus. Dabei setzte sich der Südwest-Vertreter 1. FC Saarbrücken gegen den SV Wehen Wiesbaden durch (1:2, 2:0) und stieg in die Bundesliga auf.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Endrunde um die deutsche B-Junioren-Meisterschaft 2015 
Folgende Mannschaften qualifizierten sich sportlich für die Endrundenspiele:

Halbfinale 

|}

Finale

Weblinks 
 Staffel Nord/Nordost 2014/15 bei kicker.de
 Staffel West 2014/15 bei kicker.de
 Staffel Süd/Südwest 2014/15 bei kicker.de
 Endrunde deutsche Meisterschaft mit Spieldetails, Torjäger, Statistiken etc. bei weltfussball.de
 Staffel Nord/Nordost mit Spieldetails, Torjäger, Statistiken etc. bei weltfussball.de
 Staffel West mit Spieldetails, Torjäger, Statistiken etc. bei weltfussball.de
 Staffel West/Südwest mit Spieldetails, Torjäger, Statistiken etc. bei weltfussball.de

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2014/15
2014/15